«Дніпро́вська» — станція, що проєктувалася у 2000-х роках у складі другої черги Лівобережної лінії Київського метрополітену. Мала бути розташована між станціями «» і перспективною станцією «». Проєктом передбачалося розміщення станції поряд із залізничною станцією Київ-Дніпровський.

Проєктний термін спорудження дільниці другої черги Лівобережної лінії від станції «» до станції «» зі службовою з'єднувальною гілкою на Святошинсько-Броварську лінію згідно з проєктною документацією мав складати 44 місяці (загалом лінія від станції «» до станції «» — 113 місяців), але не пізніше 2020 року.

Проєктна конструкція 
Станція мілкого закладення, з коліями у двох рівнях, з бічними пасажирськими платформами, розміщеними одна над іншою, з двома підземними вестибюлями. Платформа нижнього рівня з'єднується з вестибюлями за допомогою трьохниточних ескалаторів, платформа верхнього рівня — за допомогою сходів. Крім того, на станції будуть встановлені два ліфти для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Станція «Дніпровська» мала бути пересадковою на залізничну станцію Київ-Дніпровський, пересадку пропонувалося здійснювати через північний вестибюль безпосередньо на платформу станції. Крім того, з північного вестибюля у бік бульвару Перова під залізничними шляхами передбачений перспективний пішохідний тунель. Вихід пасажирів до Лівобережного масиву — через південний вестибюль.

Перегін від станції «Городня» до станції «Дніпровська» повинен був мати протяжність 1695 м. Лінію пропонувалося прокладати вздовж насипу залізниці з розміщенням колій метро на двох рівнях. Ліва колія мала бути розташованою під правою у загальній накритій конструкції перегону, що захищатиме від опадів. Перед станцією «Дніпровська» лінія метро повинна була переходити до підземної, дворівневої тунельного типу, мілкого закладення.

Перегін до станції «Лівобережна» запропоновано довжиною 1464 м. Колії метрополітену мали розміщуватися в двох рівнях. Правий тунель — мілким закладенням, лівий — на середині перегону пропонувалося виводити на поверхню і розташовувати в критій конструкції.

Службова з'єднувальна гілка 
Проєктом передбачалося сполучення Лівобережної лінії зі Святошинсько-Броварською поблизу станції «Лівобережна» двоколійною службовою з'єднувальною гілкою із забезпеченням можливості її використання для організації пасажирського руху поїздів між лініями. Надалі, після побудови перспективної станції «» Лівобережної лінії, яку проєктом пропонувалося зробити пересадковою на станцію «», двоколійна гілка повинна була використовуватися тільки як службово-з'єднувальна. Правий шлях службової гілки запропоновано прокласти мілким закладенням, лівий — в наземній критій конструкції над правим. Для забезпечення примикання пропонувалося провести реконструкція колій Святошинсько-Броварській лінії на перегоні «» — «».

Актуальний стан 
Станом на 2020 рік спорудження лінії не розпочиналося і немає відомостей про терміни її побудови.

Див. також 
 Список станцій Київського метро

Посилання 
 Інформація про лінію на офіційному сайті Київського метрополітену (станом на 2012 рік)
 Перспективи розвитку на офіційному сайті Київського метрополітену (станом на 2012 рік)
 Схема розвитку Київського метрополітену до 2020 року (станом на 2012 рік) 
 Розпорядження Київської міської держадміністрації від 23 червня 2009 року № 704 «Про затвердження проекту I черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина — Осокорки від вулиці Милославської до станції метрополітену „Лівобережна“ з электродепо „Троєщина“ в Деснянському і Дніпровському районах м. Києва»

Див. також 

 Проект будівництва першої черги Лівобережної лінії метрополітену «Троєщина — Осокорки» від вулиці Милославської до станції метрополітену «Лівобережна» з електродепо «Троєщина» в Деснянському і Дніпровському районах у м. Києві. Розгляд на містобудівній раді Київголовархітектури, 16 травня 2007 року  
 Проєкт будівництва першої черги Лівобережної лінії метрополітену «Троєщина — Осокорки» від вулиці Милославської до станції метрополітену «Лівобережна» з електродепо «Троєщина» в Деснянському і Дніпровському районах у м. Києві. Розгляд на секції містобудівної ради Київголовархітектури, 2 серпня 2007 року 
 Тендерна документація на будівництво першої черги Лівобережної лінії метрополітену «Троєщина — Осокорки» від вулиці Милославської до станції метрополітену «Лівобережна» з электродепо «Троєщина», 11 листопада 2009 року  Копія: Частина перша, частина друга, частина третя.
 На будівництво Лівобережної лінії метро претендують дві компанії  // Українська правда. — 2009. — 30 грудня.
 Шевченко О. Будівництво столичного метрополітену довірили «Київміськбуду»  // Комсомольська правда. Україна. — 2010. — 19 лютого. 

Станції Київського метрополітену, які заплановано або будуються
Лівобережна лінія метрополітену